Ска́зка о поте́рянном вре́мени:
 Сказка о потерянном времени (сказка) — сказка Евгения Шварца.
 Сказка о потерянном времени (мультфильм) — мультфильм, снятый по сказке Шварца.
 Сказка о потерянном времени (фильм) — фильм Александра Птушко, снятый по сказке Шварца.
 Сказка о потерянном времени — трек рэп-исполнителя Рудбоя и Оксимирона